Нарма — многозначный термин:
 Нарма — сорт винограда.
 Нарма — река в Рязанской области.
 Нарма — село в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Нарма — село в Ермишинском районе Рязанской области.